Cratere Dorothy (Caronte) – Cratere su Caronte
Cratere Dorothy (Venere) – Cratere su Venere